Премьер-лига Ирландии 2021 () — 101-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания и 37-й под нынешним названием. В турнире участвуют 10 команд. Титул защитил клуб «Шемрок Роверс».

Из-за пандемии COVID-19 старт чемпионата был перенесён на 19 марта 2021 года.

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

1—18 туры 

* Примечание: «Слайго Роверс» одержал техническую победу 3:0 по решению ФАИ, после того как «Уотерфорд Юнайтед» отказался от участия в игре из-за случаев COVID-19 в их команде.

19—36 туры

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Премьер-лига Ирландии на soccerway
 Страница на сайте УЕФА

2021
Ирландия
2021 год в Ирландии